Городо́к:
 Городок — тип населённого пункта в России и некоторых странах бывшего СССР.
 Городок (городец) — так называлось в древней Руси и у донских казаков обнесённое оборонительной оградой небольшое поселение, значительно меньшее, чем город.
 «Городок (К***)» (1815) — стихотворение А. С. Пушкина.
 «Городок» (, 1853) — роман английской писательницы Шарлотты Бронте.
 «Городок» — российская юмористическая телепередача (1993—2012).
 «Городок» ( — деревня) — название отелей во французской системе Club Med.
 «Городок» — песня Владимира Красновского (1967) на одноимённое стихотворение Николая Заболоцкого (1958).
 «Городок» — песня Юрия Варума на стихи Кирилла Крастошевского в исполнении Анжелики Варум (1992).
 «Городок» — песня Евгения Лукина о событиях приднестровского конфликта 1992 года.

Топоним

Белоруссия

Витебская область 
 Городок — город в Витебской области.
 Городок — деревня в Лиозненском районе.
 Городок — деревня в Веркудском сельсовете Ушачского района.
 Городок — упразднённая деревня в Сорочинском сельсовете Ушачского района.
 Городок — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область 
 Городок — упразднённая деревня в Брагинском районе.
 Городок — посёлок в Буда-Кошелёвском районе.
 Городок — посёлок в Ветковском районе.
 Городок — посёлок в Гомельском районе.
 Городок — деревня в Жлобинском районе.
 Городок — деревня в Коротьковском сельсовете Кормянского района.
 Городок — деревня в Боровобудском сельсовете Кормянского района.
 Городок — посёлок в Страдубском сельсовете Лоевского района.
 Городок — деревня в Бывальковском сельсовете Лоевского районаю
 Городок — упразднённый посёлок в Речицком районе.
 Городок — посёлок в Чечерском районе.

Минская область 
 Городок — агрогородок в Молодечненском районе.
 Городок — деревня в Пуховичском районе.
 Городок — деревня в Узденском районе.
 Городок — деревня в Червенском районе.

Могилёвская область 
 Городок — деревня, Глусский район
 Городок — деревня, Климовичский район
 Городок — деревня, Костюковичский район
 Городок — деревня, Буйничский сельсовет, Могилёвский район
 Городок — деревня, Заводскослободский сельсовет, Могилёвский район
 Городок — деревня, Городецкий сельсовет, Шкловский район
 Городок — деревня, Александрийский сельсовет, Шкловский район

Россия 
Алтайский край
 Городок — упразднённое село в Табунском районе.

Архангельская область
 Городок — деревня в Вилегодском районе.
 Городок — деревня в Виноградовском районе.
 Городок — деревня в Пинежском районе.

 Башкортостан
 Городок — упразднённый посёлок в черте г. Благовещенска Благовещенского района.

 Бурятия
 Городок — название города Закаменск в 1944—1959 годах

Владимирская область
 Городок — деревня в Камешковском районе.

Вологодская область
 Городок — деревня в Вологодском районе.
 Городок — деревня в Устюженском районе.

Ивановская область
 Городок — деревня в Лухском районе.

Иркутская область
 Городок — посёлок в Черемховском районе.

Калужская область
 Городок — деревня в городском округе город Калуга.
 Городок — посёлок городского типа в Жуковском районе.

Кемеровская область
 Городок — село в Тисульском районе.

Краснодарский край
 Городок — хутор в Апшеронском районе.

Красноярский край
 Городок — посёлок в Абанском районе.
 Городок — село в Минусинском районе.

Ленинградская область
 Городок — деревня в Бокситогорском районе.
 Городок — деревня в Тихвинском районе.

Липецкая область
 Городок — деревня в Чаплыгинском районе.

Москва
 Городок — деревня в Троицком административном округе.

Новгородская область
 Городок — деревня в Боровичском районе.
 Городок — деревня в Волотовском районе.
 Городок — упразднённая деревня в Любытинском районе.
 Городок — деревня в Мошенском районе.
 Городок — деревня в Новгородском районе.
 Городок — деревня в Парфинском районе, входит в Лажинское сельское поселение.
 Городок — деревня в Парфинском районе, входит в Лажинское сельское поселение.
 Городок — деревня в Парфинском районе, входит в Новодеревенское сельское поселение.
 Городок — деревня в Парфинском районе, входит в Юрьевское сельское поселение.
 Городок — деревня в Поддорском районе.
 Городок — деревня в Солецком районе, входит в Выбитское сельское поселение.
 Городок — деревня в Солецком районе, входит в Куклинское сельское поселение.
 Городок — деревня в Хвойнинском районе.

Нижегородская область
 Городок — посёлок в Лукояновском районе.

Орловская область
 Городок — деревня в Болховском районе.

Пензенская область
 Городок — посёлок в Белинском районе.

Псковская область
 Городок — деревня в Бежаницком районе.
 Городок — деревня в Дедовичском районе, входит в Вязьевскую волость.
 Городок — деревня в Дедовичском районе, входит в Пожеревицкую волость.
 Городок — деревня в Порховском районе, входит в Павскую волость.
 Городок — деревня в Порховском районе, входит в Полонскую волость.

Рязанская область
 Городок — деревня в Пителинском районе.
 Городок — посёлок в Путятинском районе.

Самарская область
 Городок — деревня в Кошкинском районе.

Свердловская область
 Городок — деревня в Таборинском районе.

Смоленская область
 Городок — село в Вяземском районе, упразднено в 2010 г.
 Городок — деревня в Вяземском районе.
 Городок — деревня в Гагаринском районе.
 Городок — деревня в Глинковском районе, упразднена в 2001 г.
 Городок — деревня в Дорогобужском районе, входит в Васинское сельское поселение.
 Городок — деревня в Дорогобужском районе, входит в Усвятское сельское поселение.
 Городок — деревня в Дорогобужском районе, входит в Ушаковское сельское поселение.
 Городок — деревня в Кардымовском районе, входит в Каменское сельское поселение.
 Городок — деревня в Кардымовском районе, входит в Соловьёвское сельское поселение
 Городок — деревня в Монастырщинском районе.
 Городок — деревня в Новодугинском районе.
 Городок — деревня в Починковском районе.
 Городок — деревня в Сафоновском районе.
 Городок — деревня в Хиславичском районе.

Татарстан
 Городок — деревня в Алексеевском районе.

Тверская область
 Городок — деревня в Бежецком районе.
 Городок — деревня в Бологовском районе, входит в Березорядское сельское поселение.
 Городок — деревня в Бологовском районе, входит в Гузятинское сельское поселение.
 Городок — деревня в Лесном районе.
 Городок — деревня в Оленинском районе.
 Городок — деревня в Осташковском районе.
 Городок — деревня в Пеновском районе.
 Городок — деревня в Рамешковском районе.
 Городок — деревня в Спировском районе, входит в Пеньковское сельское поселение.
 Городок — деревня в Спировском районе, входит в Козловское сельское поселение.
 Городок — деревня в Торопецком районе, входит в Подгородненское сельское поселение.
 Городок — деревня в Торопецком районе, входит в Скворцовское сельское поселение
 Городок — деревня в Фировском районе, входит в Великооктябрьское сельское поселение.
 Городок — деревня в Фировском районе, входит в Рождественское сельское поселение.

Томская область
 Городок — село в Первомайском районе.

Тульская область
 Городок — посёлок в Богородицком районе.

Ярославская область
 Городок — деревня в Рыбинском районе.

Украина 
 Городок — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Городок — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Городок — село в Луцком районе Волынской области.
 Городок — село в Маневичском районе Волынской области.
Городок — село в Бердичевском (Ружинском) районе Житомирской области.
 Городок — пгт в Житомирском (Радомышльском) районе Житомирской области.
 Городок — город в Городокском районе Львовской области.
 Городок — село в Варашском районе Ровненской области.
 Городок — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Городок — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Городок — город в Городокском районе Хмельницкой области.
 Городок — село в Семёновском районе Черниговской области, ликвидировано в 2005 году.

 Городок — древнее городище в Путивле Сумской области.

См. также 
 Старый Городок
 Новый Городок